Le régiment de Dauphiné est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1629.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment de Nettancourt
  : renommé régiment de Dampierre
 1689 : renommé régiment de Chappes
 1690 : renommé régiment d’Humières
 1702 : renommé régiment de Charost
  : renommé régiment de Saillant
 1732 : renommé régiment d'Estaing
 1734 : renommé régiment de Noailles
  : renommé régiment de Custine
 1749 : renommé régiment de Saint-Chamond
 1762 : renommé régiment de Rosen
 10 décembre 1762 : renommé régiment de Dauphiné, au nom de cette province
  janvier 1791 : renommé  d’infanterie de ligne

Équipement

Drapeaux 
9 drapeaux, dont un blanc Colonel, et 8 d’Ordonnance, « tous verts avec une lozange blanche dans chaque quarré, & croix blanches ».

Habillement

Historique

Mestres de camp et colonels 
  : Louis II, marquis de Nettancourt, maréchal de camp le , † 1673
 1638 : Nettancourt
  : Henry Duval, comte puis marquis de Dampierre, brigadier le , † 
 1669 : comte de Dampierre
  : Louis François d’Aumont, marquis de Chappes puis duc d’Humières, brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , † 
  : Louis Joseph de Béthune, marquis puis duc de Charost, brigadier le , † 
 1709 : duc de Charost
  : Charles François, marquis de Saillant puis comte d’Esteing le , brigadier le , maréchal de camp le , lieutenant général des armées du roi le , † , âgé de 46 ans
 1734 : comte puis duc de Noailles
  : Marc Antoine, marquis de Custine, déclaré brigadier en  par brevet expédié le  mai, maréchal de camp le , † 
 1749 : marquis de Saint-Chamond
 1762 : comte de Rosen, brigadier
 1770 : vicomte de Pons, brigadier
 1788 : Charles-Laure de Mac-Mahon, † 
  : Lagardiolle

Campagnes et batailles 

Lors de la réorganisation des corps d'infanterie français de 1762, le régiment de Rosen conserve ses deux bataillons et prend le nom de régiment de Dauphiné.L'ordonnance arrête également l'habillement et l'équipement du régiment comme suitHabit, veste et culotte blancs,parements, revers et collet cramoisis, pattes en demi-écusson garnies de  sept boutons, trois en hauteur de chaque côté et un à la pointe, trois sur la manche, quatre au revers et quatre en dessous : boutons jaunes plats, avec le . Chapeau bordé d'or.

Le  d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792 et 1793 à l’armée des Ardennes ; 1794 à l’armée du Nord. Le  faisait partie de la garnison de Condé où il fut fait prisonnier.

Quartiers 
 Perpignan

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 , p. 1-32. 
 Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France, sur terre et sur mer - Depuis , jusqu’en , Pierre Lemau de La Jaisse, Paris 1739
 M. Pinard, Chronologie historique-militairetomes 4, 6, 7 et 8, Paris 1761, 1763, 1764 et 1778
 Colonel de Conchard, État militaire de la France au milieu du XVIIIe siècle. - Les Régiments limousins et leur filiation jusqu'à nos jours, , Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique du Périgord, 1919, tome 41 (lire en ligne)

Article connexe 
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment de Dauphiné)

Lien externe 
 Planche d’infanterie française de Régiments sous Louis XV, de Lucien Mouillard, sur le site http://pfef.free.fr/P_Centrale.htm sur l’Ancien Régime (voir ) 

Unité militaire française de la guerre de Sept Ans
Unité militaire sous l'Ancien Régime